Molekulska formula -{C13H25N9O3}- se može odnositi na:

 TAN-1057 A
 TAN-1057 C